ZZD je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Zveza združenih delavcev, slovenski sindikat med svetovnima vojnama,
 Zbor združenega dela, eden od treh zborov Skupščine SR Slovenije.